Исторический район Вашингтон-авеню:

  — штат Миссури, США.
  — штат Филадельфия, США.

См. также 
 Вашингтон-авеню